Francesco Bellinzani (1619-1684), noble italien de la suite du cardinal Mazarin
 Paolo Benedetto Bellinzani (1682-1757), compositeur italien 
  (1714-1783), compositeur italien, neveu de Paolo Benedetto Bellinzani